Guerra del Congo se puede referir a:

 La Primera Guerra del Congo (1996-1997).
 La Segunda Guerra del Congo (1998-2003).